Jackson kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Bruce Jackson
 Arthur Keith Jackson
 Benjamin Daydon Jackson
 Frederick John Jackson
 George Jackson
 Harold Gordon Jackson, (1888-1950)
 Herbert Spencer Jackson
 Mary Jackson
 Peter B. N. Jackson
 Raymond Carl Jackson

Robotskapade auktorsförkortningar